, duchessa consorte di Sassonia.

Proveniva da una nobile famiglia Bavarese, essendo figlia del Magravio Enrico di Schweinfurt e di Gerberga di Gleiberg (970- dopo il 1036).

Intorno al 1020, sposò Bernardo II di Sassonia, ed ebbero i seguenti figli:

 Ordulfo di Sassonia (1022 – 1072);
 Ermanno († 1086);
 Gertrude († 1115) che sposò Fiorenzo I d'Olanda nel 1050 e Roberto I di Fiandra nel 1063;
 Edvige che sposò Enghelberto I d'Istria († 1086);
 Ida (1035 - 31 luglio 1102) che sposò Federico della Bassa Lorena († 1065) con in dote la contea di La Roche, e il conte Alberto III di Namur.

Ascendenza

Note 

Consorti dei sovrani sassoni